Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2014 () — 19-й розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл 25 февраля 2014 года в Таллине, в нём встретились действующий чемпион страны таллинская «Левадия» и обладатель Кубка Эстонии таллинская «Флора».

В матчах Суперкубка «Левадия» и «Флора» встречались до этого шесть раз, из них в чётырёх победила «Флора» (дважды по серии пенальти), а в двух — «Левадия». Первый матч между клубами состоялся в 1999 году и «Левадия» победила 4:1, нынешний главный тренер «Левадии» Марко Кристал тогда играл за «Флору» и получил красную карточку. Всего до этого матча «Флора» выиграла семь суперкубков, а «Левадия» — пять, при этом все остальные клубы в сумме побеждали шесть раз. Если учитывать все официальные игры между клубами — чемпионат и Кубок Эстонии — то до этого матча «Левадия» побеждала «Флору» в последних восьми матчах подряд.

Победителем матча стала «Флора» благодаря единственному голу грузинского легионера Закарии Бегларишвили в концовке матча.

В число запасных «Флоры» был включён защитник Гердо Юхкам, не имевший право участвовать в игре. Однако поскольку он не вышел на поле, результат матча не был аннулирован, а «Флора» ограничилась штрафом в 100 евро.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2013

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2014 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 25 февраля
Февраль 2014 года
Спортивные соревнования в Таллине
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2014
Матчи ФК «Флора»